Daisy Cutter (ontsteking), type ontstekingsmechanisme
 Daisy Cutter (bom), de bijnaam van de conventionele bom BLU-82